Termin -{ZDS}- ima više značenja.
 9,9'-Dicis-zeta-karoten desaturaza, enzim
 -{Zenith Data Systems}-, proizvođač računara iz 1980-tih